

Piazzamenti al Palio di Fucecchio

Voci correlate
Ponte a Cappiano,
Cuoiopelli Cappiano Romaiano, squadra di calcio

Collegamenti esterni
 Sito ufficiale della Contrada Cappiano
 La scheda della Contrada su Paliodifucecchio.it

Cappiano